

Codici 
 RLG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Rostock-Laage, Rostock, Germania

Mineralogia 
 Rlg – abbreviazione di realgar

Note